L'océan Atlantique, ou simplement l'Atlantique, est un des cinq océans faisant partie de l'océan mondial. 

Ce nom est aussi utilisé pour  :

Toponymie

Bénin
 L’Atlantique, département.

France
 La Loire-Atlantique, département.
 Les Pyrénées-Atlantiques, département. 
 Le jardin Atlantique à Paris.

Transports

Voitures 
 La Venturi Coupé 260 Atlantique.
 La Venturi 300 Atlantique.

Avion
 Le Dassault Atlantique, un avion militaire français.

Chemin de fer
 Le TGV Atlantique, train à grande vitesse de l'ouest de la France.
 La LGV Atlantique, ligne qu'il emprunte.

Domaine paléoclimatique 
 L'Atlantique est une palynozone et une chronozone de l'Holocène.
 Le Subatlantique est une palynozone et une chronozone de l'Holocène.

Domaine maritime 
 Atlantique, paquebot lancé sous le nom d’Impératrice Eugénie.
 L'Atlantique, paquebot de la Compagnie de navigation Sud-Atlantique.
 L’Atlantique, baliseur océanique du Service français des Phares et Balises mis en service en 2015.
 Le Défi Atlantique, course de voiliers.
 Le saumon atlantique, variété de saumon.
 L'Atlantique, journal quotidien imprimé sur les paquebots de la Compagnie générale transatlantique.

Autres 
 Atlantique, pièce de Michel de Ghelderode écrite en 1930.
 Atlantique, un film de Mati Diop sorti en 2019.
 L'Atlantique, album de Pierre Bachelet
 Bible atlantique, type de bible italienne médiévale.
 L'atlantique, anciennement appelé Vin de pays de l'Atlantique, est un vin français d'indication géographique protégée régionale.
 Atlantique Khanh, une chanteuse connue sous le nom d'Atlantique.

Voir aussi 

 
Codex Atlanticus